Росталь:

 Росталь — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Росталь, Макс (1906—1991) — польско-британский скрипач, альтист и музыкальный педагог.